Søgård kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Søgård (Daugbjerg Sogn) – en bebyggelse i Daugbjerg Sogn, Viborg Kommune
 Søgård (Hagested Sogn) - landejendom i Hagested Sogn, Holbæk Kommune
 Søgård (Hejnsvig Sogn) – en bebyggelse i Hejnsvig Sogn, Billund Kommune
 Søgård (Hjarup Sogn) – en bebyggelse i Hjarup Sogn, Kolding Kommune
 Søgård (Hvide Sande Sogn) – en tidligere herregård (gods) i Hvide Sande Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune
 Søgård (Højer Sogn) – en bebyggelse i Højer Sogn, Tønder Kommune
 Søgård (Løgumkloster Sogn) – en bebyggelse i Løgumkloster Sogn, Tønder Kommune
 Søgård (Rislev Sogn) – landbrugsejendom i Rislev Sogn, Næstved Kommune
 Søgård (Sevel Sogn) – en bebyggelse i Sevel Sogn, Holstebro Kommune
 Søgård (Vester Egesborg Sogn) – en bebyggelse i Vester Egesborg Sogn, Næstved Kommune
 Søgård (Vipperød Sogn) - en hovedgård i Vipperød Sogn, Holbæk Kommune. Fra 1843 til 1921 del af Baroniet Zeuthen
 Søgård (Ølstykke Sogn) – en bebyggelse i Ølstykke Sogn, Egedal Kommune
 Søgård (by) – en bebyggelse i Kliplev Sogn og Kværs Sogn – Aabenraa Kommune og Sønderborg Kommune
 Søgaard - en herregård i Kliplev Sogn Lundtoft Herred Åbenrå Amt (nu militærlejr og midlertigt modtagecenter for flygtninge)
 Søgårdlejren en tidligere Herregård og nuværende militærlejr i Kliplev Sogn Lundtoft Herred Åbenrå Amt
 Søgaard (herregård) – en hovedgård i Magleby Sogn, Langeland Kommune

 Sydslesvig
 Søgaard (Sydslesvig) – bebyggelse i Sydslesvig